Уэлком:

 Уэлком, Джорджи (род. 1985) — гондурасский футболист.
 Уэлком, Генри (1853 – 1936) — британский предприниматель американского происхождения.
 Уэлком — город в округе Мартин, штат Миннесота, США.

См. также 
 Добро пожаловать